Kloster St. Ulrich steht für:
 Kloster Sankt Ulrich und Afra (Augsburg), Benediktinerkloster
 Kapuzinerkloster Schwäbisch Gmünd
 St. Ulrich im Schwarzwald, Benediktinerkloster